

Patronyme
 Andreas Wenzel (1958-), skieur liechtensteinois, frère de Hanni
 Carl Friedrich Wenzel (1740-1793), chimiste allemand
 Christine Wenzel (1981-), tireuse sportive allemande
 Ernst Ferdinand Wenzel (1808-1880), pianiste et professeur de piano allemand
 Hanni Wenzel (1956-), skieuse liechtensteinoise, sœur d'Andreas
 Hartmut Wenzel (1947-), rameur d'aviron ouest-allemand
 Hugo Salas Wenzel (1935-2021), militaire chilien
 Kirsten Wenzel (1961-), rameuse d'aviron est-allemande
 Jean-Paul Wenzel, dramaturge et metteur en scène français
 Léopold Wenzel (1847-1923), compositeur et chef d'orchestre français
 Paul Wenzel, illustrateur américain
 Peter Wenzel (1952-), haltérophile est-allemand
 Ramona Wenzel (1963-), plongeuse est-allemande
 Tino Wenzel (1973-), tireur sportif allemand
 Johann Wenzel Peter, un peintre animalier autrichien

Voir aussi
 Loi de Wenzel
 Wenzell Brown (1911-1981), écrivain américain.